Неймеген — місто в Нідерландах у провінції Гелдерланд.
 Неймеген (футбольний клуб) — нідерландський футбольний клуб із однойменного міста.
 Синдром Неймеген — хромосомна нестабільність, яка проявляється клінічним синдромом. Вперше його описали в університетській клініці міста Неймеген.

Див. також 
 Радбоуд університет Неймеген
 Неймегенський пробіг

Багатозначні терміни